Chernorechenskaya  es una stanitsa del raión de Labinsk del krai de Krasnodar, en el sur de Rusia. Está situada en el borde septentrional del Gran Cáucaso, en la orilla izquierda del Bolshaya Labá, constituyente del río Labá, afluente del Kubán, frente a Gofitskoye, 48 km al sureste de Labinsk y 178 km al sureste de Krasnodar, la capital del krai. Tenía 506 habitantes en 2010.

Pertenece al municipio Ajmetovskoye.

Enlaces externos y referencias 

 Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth y el mapa de Rusia de Yandex.ru, accesible desde este enlace.
 Este artículo es en parte una traducción de su correspondiente en la edición en ruso de Wikipedia, Чернореченская.
 Información sobre el municipio en un sitio web no oficial del raión .
 Mapa topográfico soviético en maps.vlasenko.net 
  en Panoramio
  en Panoramio

Localidades del raión de Labinsk del krai de Krasnodar